Людвік Дідушицький — австрійський шамбелян
 Людвік Дідушицький — історик, автор багатьох статей у Географічному словнику Королівства Польського

Дідушицькі